Национальные парки Новой Зеландии находятся под управлением департамента консервации (Department of Conservation), в ведении которого находится около 30 % территории страны (более 8 миллионов гектаров). В 1980 году был принят закон о национальных парках (The National Park Act), призванный соблюдать национальные интересы в сохранении биоразнообразия и природных экосистем страны. Закон также даёт право доступа в парки, ограничивая при этом доступ в специально охраняемые территории.

В 2015 году список включал 13 действующих национальных парков. Ещё один парк — Уревера — в 2014 году утратил свой статус. Общая площадь национальных парков составляет около 2,5 миллионов гектаров. Первым национальным парком в 1887 году стал Тонгариро, который также включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, последним в 2002 году статус получил Ракиура.

Список национальных парков

История создания 
<div style="float: centre">

См. также 
 Список морских заповедников Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 New Zealand Department of Conservation .
 

 
Новая Зеландия
Национальные парки